Die Hornissen (Vespa) sind eine Gattung der Hautflügler (Hymenoptera) aus der Familie der sozialen Faltenwespen (Vespidae). Die namensgebende und in Mitteleuropa bekannteste Art ist die Hornisse (Vespa crabro).

Merkmale 

Hornissen sind die größten Echten Wespen, ihre Arbeiterinnen erreichen meist Körperlängen von etwa 20 Millimetern. Bei der im Himalaya vorkommenden Art Vespa ducalis können die Königinnen eine Länge von 40 Millimetern und eine Flügelspannweite von 80 Millimetern erreichen. Die Tiere sind meist auffällig gefärbt, mit brauner bis schwärzlichbrauner Grundfarbe und kräftig gelber Musterung auf dem Thorax und den Tergiten des Abdomens.

Von den anderen Echten Wespen unterscheiden sie sich durch ihre Größe und eine Reihe von Merkmalen des Kopfes. Die hinteren ihrer drei Punktaugen stehen näher zusammen als zu den Komplexaugen und liegen näher an diesen als am Occiput. Der Vertex ist langgestreckt.

Bei den Larven ist der Kopf von vorne betrachtet dorsoventral leicht abgeflacht bis fast rund. Das Verhältnis von Kopfbreite zu -höhe beträgt 1,21 bis 1,50, das Verhältnis von Kopfbreite zur Breite der Mundwerkzeuge 1,33 bis 1,61. Die Stirnfurche ist deutlich ausgeprägt. Das Labrum ist an der Basis am breitesten. Die Mandibeln sind relativ kurz.

Vorkommen 
Hornissen kommen in tropischen bis gemäßigten Zonen vor, wobei der Verbreitungsschwerpunkt der Gattung in Ostasien liegt, von wo aus manche Arten sich über Südostasien und einige südpazifische Inseln bis Neuguinea ausgebreitet haben. Nach Westen bis Europa kommen die Gewöhnliche Hornisse (Vespa crabro) und die Orientalische Hornisse (Vespa orientalis) vor. Die Gewöhnliche Hornisse wurde auch in Nordamerika eingebürgert. Eine große fossile Vespa-Art ist aus dem späten Oligozän oder frühen Miozän bei Cannon Ferry (North Carolina, Vereinigte Staaten) bekannt.

Ernährung 
Hornissen ernähren sich größtenteils karnivor, sie jagen und erbeuten andere Insekten. In sehr seltenen Fällen fressen Hornissen auch Aas, bevorzugen in der Regel aber lebende Beute. Die Beute eines mittelgroßen Volkes von etwa 300 bis 400 Tieren wird mit einem halben Kilogramm je Tag der Hochsaison (Sommer) angegeben. Darüber hinaus bevorzugen sie kohlenhydratreiche Nahrung in Form von süßen Säften wie beispielsweise Baumsäfte von Eichen oder Eschen, gärendes Fallobst und Blütennektar.

Systematik 
Innerhalb der Echten Wespen (Vespinae) ist die Gattung Provespa das Schwestertaxon zu Vespa.

Die Gattung Vespa enthält etwa 23 Arten:

 Vespa affinis
 Vespa analis
 Vespa basalis
 Vespa bellicosa
 Vespa bicolor
 Vespa binghami
 Hornisse (Vespa crabro)
 Vespa ducalis
 Vespa dybowskii
 Vespa fervida
 Vespa fumida
 Vespa luctuosa
 Asiatische Riesenhornisse (Vespa mandarinia)
 Vespa mocsaryana
 Vespa multimaculata
 Orientalische Hornisse (Vespa orientalis)
 Vespa philippinensis
 Vespa simillima
 Vespa soror
 Vespa tropica
 Vespa velutina (Wird oft ungenau als Asiatische Hornisse bezeichnet)
 Vespa vivax

2013 wurde von Perrard et al. auf der Basis morphologischer und DNA-Sequenz-Untersuchungen folgendes Kladogramm für die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Arten vorgeschlagen:

Einzelnachweise

Weblinks 

 Nichts für schwache Nerven: Umzugshelfer für Hornissen NDR Doku

Faltenwespen